

Matematica 
 risultante – un polinomio ricavato da altri polinomi mediante precise operazioni algebriche;
 risultante vettoriale – la somma di due vettori;

Fisica 
 Forza risultante, la risultante vettoriale in cui i vettori sono forze.